Revolutie van 1905, serie van demonstraties en opstanden tegen tsaar Nicolaas II
 Russische Revolutie (1917), revolutie die een einde maakte aan het Russische tsarenrijk  
 Februarirevolutie (1917)
 Oktoberrevolutie, 1917